Ulica Jezuicka w Bydgoszczy
 Ulica Jezuicka w Warszawie

Jezuicka